De Rally van Catalonië 2013, formeel 49º Rally RACC Catalunya - Costa Daurada, was de 49e editie van de Rally van Catalonië en de twaalfde ronde van het wereldkampioenschap rally in 2013. Het was de 518e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Salou.

Verslag 
Het team van Volkswagen wist voor het eerst gedurende het seizoen een één-twee resultaat te boeken, waarmee ook de eerste titel bij de constructeurs een feit werd voor de Duitse fabrikant. Opnieuw was het Sébastien Ogier die aan het langste eind trok. Een snelle start op het asfalt zag voor de Fransman een terugslag maken toen hij op een van de zaterdagproeven een lekke band reed en daarmee bijna een minuut verloor. Jari-Matti Latvala had de leiding vervolgens een lange tijd in handen, maar een ontketende Ogier maakte tijdens de slotetappe op het onverhard een flinke charge en wist Latvala op de voorlaatste proef voorbij te steven en de rally te winnen. Eveneens in de staart van de rally zou thuisrijder Daniel Sordo na een sterk optreden vanaf een derde plaats uitvallen, waarna teamgenoot Mikko Hirvonen de laatste podiumplek enigszins bitterzoet zou opeisen.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Power Stage 
 Extra punten werden verdeeld voor de drie beste tijden over de 26,48 kilometer lange Power Stage in het midden van de rally.

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Vetgedrukte tekst betekent wereldkampioen.
 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Cat
Rally van Catalonië